Ota II. Braniborský (po 1147 – 4. července 1205) byl braniborský markrabě z rodu Askánců.

Život 
Narodil se jako prvorozený syn braniborského markraběte Oty I. a Judity Polské po roce 1147. Po smrti svého otce se roku 1284 ujal vlády v Braniborsku. Svého nezletilého mladšího bratra Albrechta II. zároveň učinil arneburským hrabětem ve Staré marce náležící k Braniborsku. Ota II. patřil mezi protivníky dánských králů Knuta VI. a Valdemara II., s nimiž soupeřil o Pomořansko. V Pomořansku Ota válčil rovněž ze Slovany. Roku 1199 zabránil, aby Dánové dobyli Hamburk, a o jedenáct let později holštýnskému hraběti Adolfovi III. v bitvě u Stellau zase pomohl proti Knutovi VI. Dánskému. Tím, že Ota uznal feudální svrchovanost magdeburského arcibiskupa, předznamenal další století bojů mezi braniborskými markrabaty a magdeburským arcibiskupstvím. Když dospěl Otův bratr Albrecht, dostal se s ním v roce 1194 do sporů, v jejichž důsledku Ota své mladšího bratra na čas uvěznil. Protože Otovo manželství s Adou Holandskou zůstalo bezdětné, Albrecht se poté, co Ota v roce 1205 zemřel, stal jeho nástupcem.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Braniborští Askánci
Braniborská markrabata
Narození ve 12. století
Úmrtí 4. července
Úmrtí v roce 1205
Muži